Skintight () — третий студийный альбом норвежской исполнительницы Лив Кристин, вокалистки Leaves’ Eyes. Лейбл Napalm Records выпустил альбом 27 августа 2010 года. Продюсером, как и прошлый раз, стал супруг вокалистки Александр Крулль.

Список композиций

История релизов

Участники записи 
 Лив Кристин Эспенес-Крулль — вокал
 Торстен Бауер — гитара (акустическая и электронная), саз, фламенцо-гитара, мандолина, ситар, уд, пианино
 Севен Антонопулос — ударные
 Оливер Палотей — пианино в «The Rarest Flower»
 Кристоф Кутзер — виолончель в «The Rarest Flower»
 Александр Крулль — клавишные, программирование, семплы

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 
 Skintight на сайте Metal Storm

Альбомы Napalm Records